Grelle ist der Name folgender Familien:

 Grelle, erloschenes pommersches, zwischenzeitlich auch in Mecklenburg begütertes Adelsgeschlecht; siehe: Grell (Adelsgeschlecht)

Grelle ist der Familienname folgender Personen: 

 Burchard Grelle (?–1344), Erzbischof des Erzbistums Bremen

 Frido Grelle (1866–1939), deutscher Theaterschauspieler und Theaterintendant
 Friedrich Grelle (1835–1878), deutscher Mathematiker
 Jim Grelle (1936–2020), US-amerikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Krelle
 Crelle